Moya, spanyol családnév

Települések:
Moya (Kasztília-La Mancha), község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Moya (Las Palmas), település Spanyolországban, Las Palmas tartományban
Fuentelespino de Moya, település Spanyolországban, Cuenca tartományban
Santa Cruz de Moya, község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Moya (Comore-szigetek), város a Comore-szigeteken

Növények

 Moya a kecskerágóformák (Celastroideae) egyik nemzetsége